Frederick Burton (1871-1957), acteur américain ;
 Frederick William Burton (1816-1900), peintre irlandais.